Виктория — остров архипелага Чонос в Чили. Наивысшая точка — 759 метров над уровнем моря. На острове есть сильно вытянутое озеро - примерно одиннадцать километров на один в самой широкой части.

См. также 
 Список островов Чили

Примечания

Ссылки 
 Islands of Chile @ United Nations Environment Programme
 World island information @ WorldIslandInfo.com
 South America Island High Points above 1000 meters

Чонос (архипелаг)
Острова Тихого океана